«Isla (de) Santa Cruz» puede referirse a:

Geografía

América del Norte 
 isla Santa Cruz, frente a las costas de California, EE. UU.
 isla Santa Cruz, frente a las costas de Baja California Sur; México.

América Central y del Sur 
 isla Santa Cruz (Saint Croix), al sur de Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
 isla Santa Cruz, la segunda mayor del archipiélago de las islas Galápagos, Ecuador.
 isla Santa Cruz del Islote, situado frente al golfo de Morrosquillo, en el Departamento de Sucre, Colombia.

Europa 
 Isla de Santa Cruz, en provincia de La Coruña, España.

Oceanía 
 Islas Santa Cruz, archipiélago melanesio parte de las islas Salomón.